

Bułgaria 
 Kriwnja – wieś w obwodzie Ruse
 Kriwnja – wieś w obwodzie Warna